SCM son unas siglas que pueden referirse a:

 Software Configuration Management, gestión de configuración de software.
 Supply Chain Management, administración de la cadena de suministros.
 Source Code Management, gestión (del control de versiones) del código fuente.
 Seminario Conciliar de Madrid.

Siglas